Центра́льный исполни́тельный комите́т:
 Высший орган государственной власти СССР в 1922—1938 годах, а также союзных и автономных республик в составе СССР (в 1917—1938 годах), между съездами Советов, парламент, предшественник верховных советов.
 Орган управления некоторых современных партий, движений и других организаций.

Словосочетание «Центра́льный исполни́тельный комите́т» (ЦИК) входит в название ряда органов советской государственной власти СССР, Советской России, других советских республик и образований, а также в названия органов управления некоторых современных партий, движений и других организаций. Термин исполнительный указывает на зависимость ЦИКа от вышестоящего органа (обычно — съезда или конференции) и подотчётность этому органу. Являлись скорее законодательными, нежели исполнительными органами в сегодняшнем понимании. Некоторые из них:
 Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК) (1917) — постоянный орган, избранный I Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.
 Центральный исполнительный комитет СССР (ЦИК СССР) — высший орган государственной власти СССР в 1922—1938 годах.
 Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) — высший орган государственной власти Советской России (РСФСР) в 1917—1937 годах.
 Всеукраинский центральный исполнительный комитет (ВУЦИК), первоначально ЦИК Всеукраинской Рады рабочих, солдатских и крестьянских депутатов УНРС, ЦИК Всеукраинского съезда Советов — высший законодательный, распорядительный, исполнительный и контролирующий орган государственной власти Советской Украины в декабре 1917 — июне 1938 (с полугодовым перерывом с 1919 по февраль 1920), до избрания Верховного Совета УССР. Впервые был избран 1-м Всеукраинским съездом Советов 12 (25) декабря 1917 года в Харькове под названием ЦИК Советов Украины. С марта 1919 года назывался ВУЦИК, с 1935 — ЦИКУССР.
 Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области, более известный как Румчерод — орган власти Советов юго-западной Украины и Молдавии в 1917—1918 годах.
 Центральный исполнительный комитет Советов Сибири, более известный как Центросибирь — орган власти Советов Сибири в 1917—1918 годах.
 Центральный исполнительный комитет КПРФ — прежнее (до 1995 года) название Центрального комитета КПРФ, руководящего органа Коммунистической партии Российской Федерации.
 Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» — постоянно действующий исполнительный орган партии, подотчётный Президиуму генерального совета партии.
 Центральный исполнительный комитет (ЦИК) Всероссийской полицейской ассоциации — руководящий орган представителя МПА в Российской Федерации.

См. также 
 Центральная избирательная комиссия

Примечания 

Государственное устройство СССР
Органы исполнительной власти